Valira je zemljepisno lastno ime več zemljepisnih pojmov:

 Valira, reka v Andori in Španiji
 Valira, naselje na jugu Peloponeza v Grčiji